Алексе́й Попо́в:
 Попов, Алексей — русский историк начала XIX века.
 
 Попов, Алексей Андреевич (1897—1988) — советский шахтёр.
 Попов, Алексей Аркадьевич (род. 1990) — российский футболист.
 Попов, Алексей Борисович (род. 1960) — советский и российский художник-график.
 Попов, Алексей Васильевич (1856—1909) — духовный писатель, исследователь акафистов.
 Попов, Алексей Владиславович (род. 1978) — российский и казахстанский футболист.
 Попов, Алексей Вячеславович (род. 1950) — советский коми прозаик и драматург.
 Попов, Алексей Григорьевич (1763—1844) — русский писатель.
 Попов, Алексей Дмитриевич (1892—1961) — советский режиссёр и актёр, теоретик театра и педагог.
 Попов, Алексей Евгеньевич (1911—1999) — советский шофёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Попов, Алексей Львович (род. 1974) — российский спортивный телекомментатор и журналист.
 Попов, Алексей Никитович — подполковник русской армии, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 
 Попов, Алексей Павлович (1914—1993) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Попов, Алексей Протогенович (Попов 2-й; 1831—1909) — русский архитектор и преподаватель.
 
 
 Попов, Алексей Юрьевич (род. 1969) — российский военный историк.
 Попов, Алексей Яковлевич (в монашестве Павел; 1827—1874) — епископ Тотемский.